Парламентарните избори през 1990 г. са първите парламентарни избори в тогава още Социалистическа република Македония, в които се въвежда политически плурализъм.

В първия тур най-много гласове печели Комунистическата партия на Македония, а във втория тур – ВМРО-ДПМНЕ, която печели и най-много мандати (38).

Изборите се провеждат според мажоритарен принцип при което територията на страната е разделена на 120 изборни секции. В изборите участват 18 политически партии и 43 независими кандидати. Първият тур се провежда на 11 ноември 1990 г., а вторият тур на 25 ноември. Избирателната активност в първия тур е 84,8%, а във втория 76,8%

Резултати 

Първата сесия на събранието се провежда на 8 януари 1991 г. Тъй като никоя партия не печели достатъчно мнозинство се появяват доста пречки пред създаването правителство. В края на краищата е създадено техническо правителство, като мандата за създаването му е даден на Никола Клюсев, който състави правителство, което на 20 март получава одобрение от събранието.

Бележки

Външни препратки 
 Състав на народното събрание 1991 - 1994

1990
Избори през 1990 година